|}

Tramvajski promet u Beogradu